Barycz peut faire référence à :

Hydrologie
 Barycz est une rivière dans l'ouest de la Pologne

Toponymie
en Pologne :
 Barycz, une partie du district de Swoszowice , un quartier de Cracovie
 dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Barycz, un village 

dans la voïvodie des Basses-Carpates
 Barycz, un village du powiat de Brzozów 
 Barycz, un village du powiat de Przemyśl

dans la voïvodie de Łódź
 Barycz, un village du powiat de Pabianice 
 Barycz, un village du powiat de Radomsko

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Barycz, un village